Der Rajon Biljajiwka (ukrainisch /; russisch /) war eine administrative Einheit in der Oblast Odessa im Süden der Ukraine. Das Zentrum des Rajons war die Stadt Biljajiwka (diese war jedoch selbst kein Teil desselben), die Einwohner verteilten sich auf eine Stadt, 1 Siedlung städtischen Typs, 42 Dörfer sowie 6 Siedlungen.

Geographie 
Der Rajon lag im Südosten der Oblast Odessa, er grenzte im Norden an den Rajon Rosdilna, im Nordosten an den Rajon Lyman, im Osten an die Stadt Odessa, im Süden an den Rajon Owidiopol, im Südwesten an den Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj sowie im Westen an die Republik Moldau bzw. Transnistrien (Rajon Slobodseja). Innerhalb des ehemaligen Rajonsgebietes befindet sich die Stadt Teplodar, diese ist aber kein Teil desselben. Durch das Gebiet fließt der Fluss Baraboj, im Osten wird er vom Chadschibej-Liman (Хаджибейський лиман) und dem Kujalnyk-Liman (Куяльницький лиман) flankiert, im Westen stellt der Dnister sowie der Stausee Kutschurhan die Grenze zu Moldau dar.

Geschichte 
Der Rajon entstand am 7. März 1923, 1962 wurde er um den aufgelösten Rajon Owidiopol erweitert, dieser wurde aber 1967 wieder eigenständig, seit 1991 ist er Teil der heutigen Ukraine. Am 27. Januar 2016 wurde die Rajonshauptstadt Biljajiwka der Oblastverwaltung direkt unterstellt und war bis zur Rajonsauflösung 2020 kein administrativer Teil des Rajonsgebietes mehr.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Odessa.

Administrative Gliederung

Siedlung städtischen Typs

Dörfer und Siedlungen

Weblinks 

 Informationen zum Rajon (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Biljajiwka
Rajon Odessa
Aufgelöst 2020